Sigyn steht für:

 Sigyn, eine Riesin aus der nordischen Mythologie
 die Sigyn (Schiff, 1887), ein Segelschiff
 die Sigyn (Schiff, 1982), ein RoRo-Kernbrennstofftransportschiff
 den Sigyn-Gletscher, einen Gletscher in der Antarktis
 den Asteroiden (3631) Sigyn
 Sigynbreen, Gletscher im Königin-Maud-Land, Antarktika